Керри Ли Грин (, род. 14 января 1967 года) ― американская актриса, режиссер и сценарист.

Биография 
Грин родилась 14 января 1967 года в Форт-Ли, штат Нью-Джерси. Она выросла в Вудклифф-Лейк и училась в средней школе Паскак-Хиллз.

Она наиболее известна своими ролями в ряде подростковых фильмов 1980-х годов, включая «Лето напрокат» (1985), в котором она снялась в роли дочери авиадиспетчера (Джон Кэнди). Её большой прорыв произошел в фильме 1985 года «Балбесы», в котором она сыграла чирлидершу Энди Кармайкл.

Грин получила признание критиков за свою роль в фильме «Лукас» (1986), в котором она сыграла главную роль в центре любовного треугольника между персонажами Кори Хэйма и Чарли Шина. Однако её следующий фильм «Трое в дороге» (1987), в котором снялись Чарли Шин и Алан Рак, не получил такого успеха. В 1990 году Грин появилась в эпизоде сериала «Полуночная жара». В 1993 году снялась в независимом фильме «Голубое пламя» и сыграла роль секретарши в двух эпизодах телевизионного ситкома «Без ума от тебя». Затем она сделала перерыв в актёрской карьере, чтобы изучать искусство в колледже Вассар.

Затем она стала соучредителем кинокомпании Independent Women Artists. Вместе с Дикенсоном она написала в соавторстве и поставила экранизацию пьесы о подростковой беременности под названием «» (1999).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Выпускники Колледжа Вассара
Актрисы XX века
Актрисы XXI века